Słupsko – wzgórze w miejscowości Kostkowice w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim
 Słupsko – wieś w województwie łódzkim, w gminie Mokrsko
 Słupsko – wieś w województwie śląskim, w gminie Rudziniec